Ribe Amtskreds var en amtskreds omfattende Ribe Amt. Kredsen blev nedlagt ved strukturreformen i 2007, hvorefter området indgår i Sydjyllands Storkreds.

Amtskredsen var fra 1971 og frem inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
Vardekredsen (bestående af Blaabjerg, Blåvandshuk, Varde, og Ølgod Kommuner)
Esbjergkredsen (bestående af Esbjerg og Fanø Kommuner)
Ribekredsen (bestående af Bramming, Helle, og Ribe Kommuner)
Grindstedkredsen (bestående af Billund, Brørup, Grindsted, Holsted, og Vejen Kommuner)

Fra 1920 til 1971 bestod amtskredsen af følgende opstillingskredse:
Vardekredsen  
Esbjergkredsen 
Ribekredsen 
Bækkekredsen 
Guldagerkredsen

Valgresultater 1971 - 2005

Folketingsvalget 2005 

Kilde

Folketingsvalget 2001 

Kilde

Folketingsvalget 1998 

Kilde

Folketingsvalget 1994 

Kilde

Folketingsvalget 1990 

Kilde

Folketingsvalget 1988 

Kilde

Folketingsvalget 1987 

Kilde

Folketingsvalget 1984 

Kilde

Folketingsvalget 1981 

Kilde

Folketingsvalget 1979 

Kilde

Folketingsvalget 1977 

Kilde

Folketingsvalget 1975 

Kilde

Folketingsvalget 1973 

Kilde

Folketingsvalget 1971 

Kilde

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1920 til 1970
Folketingsvalgkredse 1970 til 2006